Капитал може да се отнася за:
 капитал – съвкупност от активи, използвани за получаване на печалба
 „Капитал“ – списание в Скопие
 „Капитал“ – списание в Букурещ
 „Капитал“ – вестник в София
 „Капитал Дейли“ – вестник в София
 „Капитал Форт“ – небостъргач в София
 „Капиталът“ – основната книга на Карл Маркс